VHL 2019-20 var den 10. sæson af ishockeyligaen VHL. Siden den foregående sæson var ligaen blevet udvidet fra 29 til 34 hold. Turneringen blev indledt med et grundspil, hvor hvert hold spillede 54 kampe, og på grund af udvidelsen var grundspillet omstruktureret i forhold til de foregående år, hvorefter 16 hold gik videre til slutspillet om Petrov-pokalen.

En episode, der noget usædvanligt fik ligaen omtalt i danske medier, udspillede sig den 10. september 2019, da HK Izjstal belønnede kampens spiller i sejren over HK Tjelmet med et stormgevær af typen AK-47.

Efter at alle kvartfinaleserierne i slutspillet havde afviklet de fire første kampe, meddelte VHL den 17. marts 2020, at slutspilskampene blev sat på pause indtil den 24. marts på grund af den igangværende COVID-19-pandemi. De fleste kampe var i forvejen siden den 15. marts 2020 blevet afviklet uden tilskuere. Den 20. marts 2020 meddelte ligaen, at pausen blev forlænget til 10. april på grund af de begrænsninger, myndighederne havde pålagt sportsbegivenheder i forbindelse med pandemien. På grund af den eskalerende pandemi blev resten af slutspillet den 25. marts 2020 helt aflyst.

HK Zvezda modtog guldmedaljer og Silkevejspokalen som vindere af grundspillet.

Hold 

Siden den foregående sæson var ligaen blevet udvidet med fem hold fra 29 til 34 hold, idet et hold, HK Sarov, havde forladt ligaen, mens følgende hold var blevet optaget i ligaen: HK Dinamo Tver, HK Humo, HK Nomad, HK Rostov og HK Torpedo-Gorkij. Endelig var KRS-ORG Beijing blevet opdelt i to hold: KRS-Beijing og ORG.

Dermed blev sæsonen gennemført med 27 hold fra Rusland, 3 hold fra Kasakhstan, 3 hold fra Kina og 1 hold fra Usbekistan.

På grund af udvidelsen af ligaen fra 29 til 34 hold, blev den omstruktureret fra én stor division, hvor alle hold mødte hinanden ude og hjemme i en dobbeltturnering, til to konferencer med i alt fire divisioner, hvor antallet af indbyrdes møder mellem klubber blev bestemt af divisionsinddelingen.

Grundspil

Format 

På grund af udvidelsen af ligaen fra 29 til 34 hold, blev ligaens struktur ændret fra én stor division til to konferencer med hver to divisioner.

Hvert hold spillede 54 kampe i grundspillet.

For holdene i Konference 1 fordelte de 54 kampe sig på:
 To kampe (en hjemme- og en udekamp) mod hver af de otte andre hold i samme division (i alt 16 kampe).
 Yderligere to kampe (en hjemme- og en udekamp) mod to af de andre hold i samme division (i alt 4 kampe).
 To kampe (en hjemme- og en udekamp) mod hver af de ni hold i den anden division i samme konference (i alt 18 kampe).
 En kamp (en hjemme- eller en udekamp) mod hver af de 16 hold i den anden konference (i alt 16 kampe).

For holdene i Konference 2 fordelte de 54 kampe sig på:
 To kampe (en hjemme- og en udekamp) mod hver af de syv andre hold i samme division (i alt 14 kampe).
 Yderligere to kampe (en hjemme- og en udekamp) mod tre af de andre hold i samme division (i alt 6 kampe).
 To kampe (en hjemme- og en udekamp) mod hver af de otte hold i den anden division i samme konference (i alt 16 kampe).
 En kamp (en hjemme- eller en udekamp) mod hver af de 18 hold i den anden konference (i alt 18 kampe).

Der blev uddelt point efter følgende pointsystem:
 Sejre gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

Fra hver konference gik følgende hold videre til slutspillet (otte hold fra hver konference):
 De to divisionsvindere.
 De seks bedste af de øvrige hold på tværs af de to divisioner.

Udendørs kamp 

Opgøret mellem HK Rubin og HK Zauralje den 22. december 2019 blev afviklet udendørs på fodboldstadionet Stadion Geolog i Tjumen under betegnelsen "Russisk Klassiker".

Konference 1

Division A

Division B

Konference 2

Division C

Division D

Kampe

Flyttede kampe 

På grund af COVID-19-epidemien i Kina blev de tre kinesiske holds hjemmekampe i slutningen af grundspillet flyttet væk fra Kina.
 De tre holds indbyrdes opgør den 31. januar samt 2. og 5. februar blev spillet i Dizel Arena i Penza.
 De tre holds hjemmekampe mod HK CSK VVS den 10., 12. og 14. februar blev spillet i Ispalads Kristall i Samara.
 De tre holds hjemmekampe mod HK Lada den 12., 14. og 16. februar blev spillet i Lada Arena i Toljatti.
 De tre holds hjemmekampe mod HK Dizel den 14., 16. og 18. februar blev spillet i Dizel Arena i Penza.
 Tsen Tou's hjemmekamp mod KRS-BSU den 18. februar blev spillet i Lada Arena i Toljatti.

Derudover blev følgende kampe spillet i en anden arena end hjemmebaneholdets normale arena:
 ORG's fire og KRS-BSU's tre hjemmekampe i september 2019 blev spillet på Harbin Sportsuniversitet i Harbin.
 Tsen Tous hjemmekamp mod HK Rostov den 7. november 2019 blev spillet i Speedskatingcentret (i Changchun?).

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af otte hold fra hver konference – de to divisionsvindere og de seks bedste hold i øvrigt på tværs af de to divisioner – og afvikledes som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af syv kampe.

Efter at der var blevet spillet fire kampe i alle kvartfinaleserierne, meddelte ligaen den 17. marts 2020, at slutspillet blev sat på pause indtil den 24. marts på grund af den igangværende COVID-19-pandemi. De fleste kampe var i forvejen siden den 15. marts 2020 blevet afviklet uden tilskuere. Den 20. marts 2020 meddelte ligaen, at pausen blev forlænget til 10. april på grund af de begrænsninger, myndighederne havde pålagt sportsbegivenheder i forbindelse med pandemien. På grund af den eskalerende pandemi blev resten af slutspillet den 25. marts 2020 helt aflyst.

Ottendedelsfinaler

Format 

I hver konference seededes de otte hold fra 1 til 8. De to divisionsvindere blev seedet som nr. 1 og 2, mens de resterende seks hold blev seedet som nr. 3-8 i henhold til deres opnåede pointantal i grundspillet.

I første runde, ottededelsfinalerne, mødtes holdene i otte opgør på tværs af de to konferencer. Hvert opgør bestod af et hold fra hver konference, således at nr. 1 fra den ene konference mødte nr. 8 fra den anden konference, nr. 2 fra den ene konference mødte nr. 7 fra den anden konference, osv.

Alle klokkeslæt er angivet i Moskva-tid (UTC+3).

Hold og seedninger

Kampe

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Format 

De otte vindere af ottendedelsfinalerne seededes på ny til resten af slutspillet. De otte hold seededes som nr. 1 til 8 i henhold til holdenes opnåede point i grundspillet uden hensyntagen til holdenes konference eller division. I hver runde mødtes det højst seedede tilbageværende hold med det lavest seedede osv.

Alle klokkeslæt er angivet i Moskva-tid (UTC+3).

Hold og seedninger

Kvartfinaler 

Efter at alle kvartfinaleserierne havde afviklet de fire første kampe, meddelte VHL den 17. marts 2020, at slutspilskampene blev sat på pause indtil den 24. marts på grund af den igangværende COVID-19-pandemi. De fleste kampe var i forvejen siden den 15. marts 2020 blevet afviklet uden tilskuere. Den 20. marts 2020 meddelte ligaen, at pausen blev forlænget til 10. april på grund af de begrænsninger, myndighederne havde pålagt sportsbegivenheder i forbindelse med pandemien. På grund af den eskalerende pandemi blev resten af slutspillet den 25. marts 2020 helt aflyst.

Kilder / eksterne henvisninger 
 VHL

Noter 

Sæsoner i VHL
Ishockey i 2019
Ishockey i 2020